Patrick kan avse:

Peersoner
 Patrick – ett förnamn samt personer med namnet
 Patrick (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Patrick (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning

Geografi

Antarktis 

 Mount Patrick,

Isle of Man 

 Patrick, Isle of Man,

USA 

 Patrick, South Carolina – ort, South Carolina, Chesterfield County,